

Patronyme 

 Eugène Quinton (1853-1892), sculpteur et statuaire français ;
 Françoise Quinton-Élie (1906-1968), résistante française ;
 Marie Quinton (1854-1933), aubergiste de Royat surnommée « la belle meunière » ;
 Rémy Quinton (1967-), coureur cycliste français ;
 René Quinton (1866-1925), savant naturaliste français ;
 Sophie Quinton (1976-), actrice française.

Prénom

Toponyme 

 Quinton, census-designated place située au New Jersey ;
 Quinton, ville située en Oklahoma.

Autre 
Quinton peut aussi désigner :
 quinton, un instrument de musique.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Patronyme français
Prénom anglais